Arkadiusz Wiśniewski (ur. 1976) – polski muzyk
 Arkadiusz Wiśniewski (ur. 1978) – polski samorządowiec, od 2014 prezydent Opola
 Arkadiusz Wiśniewski (ur. 1964) – polski siatkarz